Бруно де Лёсс де Сион (полный дворянский титул: Мари Жозеф Луи Брюно барон де Лёсс де Сион; ; 12 августа 1916, Вьен, департамент Изер, Франция — 2 июля 2009, Нернье, департамент Верхняя Савойя) — видный французский дипломат, возведённый пожизненно в особое личное достоинство Посла Франции. В 1962 году он был членом французской делегации на международных переговорах 1962 года в Эвьяне по урегулированию ситуации в Алжире, Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в CCCP с 1976 года по 1979 год.

Биография

Учёба 
Окончил юридический факультет Лионского университета со степенью лиценциата по правоведению.

Дипломатическая карьера 
 На дипломатической работе с 1945 года. Занимал различные посты в центральном аппарате МИД и представительствах Франции за рубежом (был консулом Франции во Флоренции, Берлине и Бонне)
 В 1959 — 1961 годах — заместитель заведующего европейским отделом МИД.
 В 1961 — 1962 годах, оставаясь в кадровом составе МИДа, был директором политического и информационного департамента в государственном министерстве по делам Алжира, входил в состав французской делегации на международных переговорах 1962 года в Эвьяне по урегулированию ситуации в Алжире
 В 1962 — 1966 годах — советник—посланник посольства Франции в США
 В 1966 — 1967 год — директор кабинета (рабочего аппарата) министра иностранных дел Франции Мориса Кув де Мюрвиля
 В 1967 — 1968 годах — Чрезвычайный и полномочный Посол — Верховный представитель Франции в Алжире
 В 1968 году — короткое время снова директор кабинета (рабочего аппарата) министра иностранных дел Франции Мориса Кув де Мюрвиля, затем Мишеля Дебре
 В 1968 — 1969 годах, оставаясь в кадровом составе МИДа, был директором кабинета (рабочего аппарата) премьер-министра Франции Мориса Кув де Мюрвиля
 В 1970 — 1971 годах — директор департамента Африки и Мадагаскара МИД
 В 1971 — 1972 годах — директор департамента Ближнего Востока МИД
 В 1972 — 1976 годах — Чрезвычайный и полномочный Посол Франции в Египте.
 В 1976 — 1979 годах — Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в CCCP
 В 1979 — 1981 годах — Генеральный секретарь МИД Франции
 На заседании совета министров Франции декретом президента республики по представлению министра иностранных дел возведен в особое личное достоинство Посла Франции (пожизненно).
 3 августа 1981 год — по достижению предельного срока пребывания на государственной службе в системе МИДа Франции вышел на пенсию

Общественная деятельность 

 1981 год — 1997 год — президент «Союза французов за границей» — официальной организации, объединяющей всех французских граждан, постоянно проживающих и/или работающих вне Франции.
 Президент Ассоциации жителей и пользователей озером Леман ()

Политическая деятельность 

 Мэр города Нернье в департаменте Верхняя Савойя с 1987 до 2001 года
 На президентских выборах 1995 года отдал свою подпись за кандидатуру Жака Ширака.

Почётные звания и награды 

 Командор ордена Почётного легиона
 Великий офицер ордена «За заслуги» (Франция) с 22 ноября 1995 года
 Кавалер Военного креста 1939—1945 годов ()

Семья 

 Супруга — Баронесса Леонтина Брюно де Лёсс де Сион, урождённая
 Двое детей: Доминик и Лоранс.
 Имел внуков и правнуков.

См. также 
 Посольство Франции в Москве
 Национальная школа администрации (Франция)
 Посол
 Список послов иностранных государств в России
 Бывший посол Франции в Египте и СССР умер в Nernier (Верхняя Савойя)

Примечания

Ссылки 
 LISTE CHRONOLOGIQUE DES AMBASSADEURS, ENVOYES EXTRAORDINAIRES, MINISTRES PLENIPOTENTIAIRES ET CHARGES D’AFFAIRES DE FRANCE ہ L’ETRANGER DEPUIS 1945 Полный список послов Франции, полномочных посланников и поверенных в делах с 1945 года.
 Généalogie Famille de Leusse
 Interview de Bruno de Leusse sur TF1 le 18 mars 1982 à l’occasion des vingt ans des accords d'Évian
 Ambassade de France en Egypte
 Liste des ambassadeurs de France en Algérie depuis 1962
 Bruno De Leusse, ambassadeur de France en Egypte de 1972 à 1976, témoigne de sa rencontre avec Soeur Emmanuelle dans les bidonvilles du Caire et de la création de son association, «les amis de Soeur Emmanuelle» — l’ASMAE Видео-интервью: Бруно де Лёсс, посол Франции в Египте с 1972 года по 1976 год, свидетельствует о своей встрече с сестрой Эммануэль в трущобах Каира и о создании её ассоциации «Друзья сестры Эммануэль» — ASMAE.
 Biographie de Bruno de Leusse на сайте Who’s Who in France (доступ платный)

Послы Франции в Алжире
Послы Франции в Египте
Послы Франции в СССР